Tychus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Leach 1817. Tychus ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Tychus